Араукана () — декоративно-яичная порода кур.

Окрасы
 Дикий
 Золотогривый
 Чёрно-красный
 Дикий голубой
 Голубой золотогривый
 Голубо-пшеничный
 Серебристогривый
 Чёрный
 Голубой
 Голубой с окантовкой
 Ястребиный

История 
Достаточно древняя порода кур родом из Южной Америки. Названа в честь одноимённого племени индейцев. Одно из первых упоминаний о курах, несущих голубые яйца, относится к 1526 году.

К концу XIX века арауканы были завезены на европейский континент моряками.

Особенности породы 
Куры имеют спокойный нрав. Пучки перьев на голове растут из ушных раковин в разные стороны. Существуют вариации с перьевыми пучками и бородой, без перьевых пучков с бородой и бакенбардами. Полное отсутствие хвоста у породы немецкой селекции (отсутствует копчик), у пород американской и английской селекции хвост присутствует.

Главная особенность птиц этой породы — они несут голубые или зеленоватые яйца, и это доминантный признак. Окраска оперения чёрная, чёрно-красная, пшеничная, белая, золотистая. Эта порода имеет 4 пальца. В 1975 году в США выведена карликовая форма арауканов, а в 1984 она была включена в стандарт.

Продуктивность 
Живая масса петуха около 2 кг, курицы 1,4—1,6 кг. Яйценоскость 180 яиц в год с зеленовато-голубой скорлупой, масса яйца 50 г. Куры склонны к насиживанию.

Литература 
 Hans-Joachim Schille: Lexikon der Hühner. Komet-Verlag, ISBN 3-89836-447-X

Примечания 

Декоративные породы кур
Яичные породы кур
Породы кур по алфавиту